Розкішнянська сільська рада — Київська область, Ставищенський район
 Розкішнянська сільська рада — Луганська область, Лутугинський район